Чарльз Несбитт (Чарли) Уилсон () (1 июня 1933 — 10 февраля 2010) — морской офицер, конгрессмен США. С 1973 по 1997 представлял в Конгрессе 2-й избирательный округ от штата Техас. Известен тем, что в начале 80-х годов организовал финансирование самой крупной тайной операции ЦРУ, в рамках которой поставлялось оружие афганским моджахедам во время Афганской войны (Операция «Циклон»).

Биография 

Чарльз Несбитт Уилсон родился 1 июня 1933 года в Тринити (штат Техас) в семье бухгалтера Чарльза Эдвина Уилсона и флориста Уилмут Уилсон. Его младшая сестра Шэрон — бывший председатель американского отделения  и Международной федерации планирования семьи. Обучался в Университете Сэма Хьюстона, получил степень бакалавра в Морской академии США. Служил на флоте в ранге лейтенанта.

В 1956-60 годах занимался бизнесом по производству пиломатериалов. В 1960 году Уилсон избирается в законодательное собрание штата Техас. С 1973 года до 8 октября 1996 года был представителем 2-го избирательного округа штата Техас в нижней палате Конгресса США.

10 февраля 2010, в возрасте 76 лет, скончался от сердечного приступа в госпитале в Техасе. Погребён на Арлингтонском национальном кладбище в Вирджинии.

Операция «Циклон» 

В интервью Би-би-си Чарльз Уилсон сказал:
Я был возмущен советским вторжением в небольшую и, очевидно, беззащитную страну. Вторжение было очень грубым.
Я пришел к выводу, что:
1) афганцы очень хорошие воины
2) они решились воевать не на жизнь, а насмерть.

Я посетил госпитали (в Пакистане). Посещение госпиталей еще более укрепило мое желание нанести ущерб Советам.
…
Красная Армия была побеждена, и она была побеждена неграмотными и босоногими воинами, кочевниками и пастухами.

Генерал-полковник Громов, последний командующий 40-й армией (руководил выводом войск из Афганистана), в своей книге «Ограниченный контингент» высказал мнение о том, что перед советскими войсками никто и никогда не ставил задачу одержать в Афганистане военную победу .

С другой стороны,  генерал-майор Евгений Никитенко, в 1985—1987 годах заместитель начальника оперативного отдела штаба 40-й армии отмечал, что на протяжении всей войны СССР преследовал неизменные цели — подавление сопротивления вооружённой оппозиции и укрепление власти афганского правительства.

См. также 
 Война Чарли Уилсона

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 В центре «Циклона». Умер Чарли Уилсон — конгрессмен, помогавший моджахедам 
 Charlie Wilson biography at biography.com (accessed 2007-12-23)
 Charles Wilson Congressional Papers in the East Texas Research Center at Stephen F. Austin State University

Персоналии по алфавиту
Члены Демократической партии США
Члены Палаты представителей от штата Техас
Персоналии:Холодная война
Морские офицеры США
Политики США XX века
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище
Члены Сената Техаса
Члены Палаты представителей Техаса
Выпускники Государственного университета Сэма Хьюстона